Kickapoo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kickapoo Township (Illinois)
 Kickapoo Township (Kansas)
 Kickapoo Township (Missouri)
 Kickapoo Township (North Dakota)
 Kickapoo Township (Oklahoma)